John Whittaker ist der Name folgender Personen:

* John Whittaker (Geschäftsmann) (* 1942), britischer Geschäftsmann 
 John Whittaker (Politiker) (* 1945), britischer Politiker (UKIP)
 John Macnaghten Whittaker (genannt Jack Whittaker; 1905–1984), britischer Mathematiker
 John William Whittaker (um 1790–1854), englischer Geistlicher 

Siehe auch:
 John Whitaker (Begriffsklärung)